Midgård kan referere til flere ting:
Midgård (nordisk mytologi) – Meneskernes verden i nordisk mytologi
Midgard (Tolkien) – Det fiktive kontinent som blandt andet handlingerne i Ringenes Herre-bøgerne foregår på